Den Familiennamen Billot tragen:

Antoine Billot (* 1961), französischer Ökonom
Jean-Baptiste Billot (1828–1907), französischer General und Staatsmann
Louis Billot (1846–1931), französischer Jesuit und Kardinal

Billot steht auch für:

 Fayl-Billot, französische Gemeinde im Département Haute-Marne

Siehe auch: Billaud, Bilot